Unter Isotopie kann verstanden werden:
 chemisch-physikalisch: eine isotopische Zusammensetzung, siehe Isotop, Isotopenuntersuchung
 die Verständnisebene in der Sprachwissenschaft, Isotopie (Sprachwissenschaft)
 eine Abbildung im Bereich der algebraischen Topologie, siehe Homotopie#Isotopie
 eine abgeschwächte Form der Isomorphie für verallgemeinerte Körper, siehe Isotopie (Geometrie)

Siehe auch